Oratorio della Concezione di Castel Goffredo
 Oratorio della Concezione di Parma
 Oratorio della Concezione di Roccaferrara, frazione di Corniglio
 Oratorio della Concezione di San Casciano dei Bagni
 Oratorio della Concezione di San Casciano in Val di Pesa
 Oratorio della Concezione di Vicenza, demolito intorno al 1830
 Oratorio della Concezione di Bastia